Labraaten ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Labraaten (* 1951), schwedischer Eishockeyspieler und -scout 
 Jan Labraaten (* 1977), schwedischer Eishockeyspieler 
 Ulf Labraaten (* 1955), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer